Gärberbach ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Gärberbach (Gail), linker Zufluss der Gail in Osttirol
 Gärberbach (Gemeinde Mutters), Rotte in der Gemeinde Mutters, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol